Dálnice A5 se nachází ve více státech:

 Dálnice A5 (Chorvatsko)
 Dálnice A5 (Itálie)
 Dálnice A5 (Německo)
 Dálnice A5 (Rakousko)
 Dálnice A5 (Slovinsko)
 Dálnice A5 (Srbsko)
 Dálnice Černo more – bulharská dálnice označená A5